Фре́йман — фамилия. Известные носители:

 Фрейман, Александр Арнольдович (1879—1968) — российский и советский филолог-иранист, член-корреспондент АН СССР.
 Фрейман, Александр Владимирович (известен как Ефремин; 1888—1937) — советский литературный критик.
 Фрейман, Арчибальд Джейкоб (1880—1944) — канадский политик, предприниматель и филантроп, один из лидеров Всемирного сионистского движения.
 Фрейман, Вильгельм Фёдорович (1860—1905) — московский антиквар и библиограф.
 Фрейман, Владимир Иванович (1875 — после 1930) — русский архитектор, тамбовский епархиальный архитектор.
 Фрейман, Григорий Абелевич (род. 1926) — советский и российский математик, специалист по теории чисел.
 Фрейман, Имант Георгиевич (1890—1929) — основатель советской школы радиоинженеров в Петрограде.
 Фрейман, Карл Владимирович (1861—1920) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Фрейман, Николай Оскарович (1885—1977) — русский, советский художник, график, исследователь русского деревянного зодчества.
 
 Фрейман, Сергей Николаевич (1882—1946) — советский, ранее российский, шахматист.
 Фрейман, Фёдор Юрьевич (1725—1796) — генерал-поручик, участник подавления восстания Пугачёва.
 Фрейман, Эдуард Рудольфович фон (1855—1920) — генерал-майор, участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войны.

См. также

Примечания